Viru steht als Begriff für:

 Provinz Virú, eine Provinz in der peruanischen Region La Libertad
 Virú (Peru), der Verwaltungssitz der Provinz
 Virú-Kultur, Kultur an der Küste Nord-Perus
 Río Virú, Fluss im Norden von Peru
 Viru-Tor, eine Pforte der Tallinner Stadtmauer
 Sokos Hotel Viru, ein Hotel in Tallinn